Princ Karl Viljem Ludvig Švedski in Norveški, vojvoda Södermanlandski, * 17. junij 1884, palača Tullgarn, Švedska, † 5. junij 1965, palača Stenhammar, Švedska.

Viljem je bil drugi sin kralja Gustava V. Švedskega in njegove kraljice soproge Viktorije Badenske ter je avtor veliko knjig (predvsem v švedščini) kot Prins Wilhelm.

Življenjepis 

Viljem se je 17. junija 1884 rodil v Tullgarnski palači kot drugi sin kralja Gustava V. in kraljice Viktorije.

Princ Viljem je služil 1898-1904 kot kadet, leta 1904 je diplomiral kot mornarški častnik in bil istega leta imenovan za poročnika. Leta 1913 je bil imenovan za kapetana in od leta 1914 je služil kot poveljnik ladje na torpedovki Castor kot vodja divizije v torpedski diviziji.

Kralj Oskar II. je 25. oktobra 1907 napisal pismo za carja Nikolaja II., kjer je poudaril smiselnost zveze med svojim vnukom in sestrično carja Nikolaja, veliko vojvodinjo Marijo Pavlovno. Marija Pavlovna je bila hčerka velikega vojvoda Pavla Aleksandroviča Ruskega in princese Aleksandre Grške. Viljem in Marija sta se poročila 3. maja 1908 v Sankt Peterburgu na Ruskem.

Viljem in Marija sta imela le enega sina princa Lennarta, vojvodo Smålandskega in kasneje grofa Bernadotta af Wisborga, ki je bil rojen leta 1909. Družina je živela v vili Oakhillu v Djurgårdnu v Stockholmu.

V svoji avtobiografiji je Lennart povedal kako je njegov dedek kralj vztrajal, da služabniki Marijo nazivajo pravilno z nazivom vaša cesarska in kraljevska visokost, na grozo svojega moža, ki je bil zgolj kraljevska visokost. Zakon je bil nesrečen. Marija je kasneje povedala ljudem, da je bil njen mož homoseksualen, čeprav ni znano, če je bilo to res. Par se je ločil leta 1914.

Viljem je imel razmerje, ki ni bilo javno znano, s Jeanne de Tramcourt od tistega leta pa do leta 1952. Skupaj sta živela več kot 30 let na posestvu Stenhammar blizu Flena. To je bilo v času, ko je bilo sobivanje zalo neobičajno in uradno ne dovoljeno med plemiči. Jeanne de Tramcourt je bila tako imenovana gospodinja na Stenhammarju. Dne 2. januarja 1952 je umrla v avtomobilski nesreči v snežnem viharju blizu Stjärnhova v Södermanlandu, ko sta bila na poti v Stenhammar po obisku Viljemovega sina Lennarta. Viljem je vozil, ko se je zgodila nesreča. Po tej tragediji si naj ne bil nikoli opomogel.

Kot Prins Wilhelm je bil znan fotograf in avtor več knjig.

Po umoru Kaja Munka 4. januarja 1944 je danski uporni časopis De frie Danske objavil obsojajoče odzive vplivnih Skandinavcev, tudi Viljemovega.

Umrl je v Stockholmu v starosti 80 let.

Grbi 
<center>
{| class="wikitable"
| <center>Viljemov grb kot princ Švedske in Norveške, vojvode Södermanlandskega (1884-1905)
| Wiljemov grb kot princ Švedske, vojvode Södermanlandskega (1907-)
|}

Časti in nagrade 
  Vitez reda Serafima
  Veliki križ reda meča
  Vitez reda Karla XIII.

Leta 1904 je princa Viljema kralj Oskar II. imenoval za viteza Norveških levov. Red ni bil nikoli ukinjen, vendar je prenehal delovati po samostojnosti Norveške leta 1905.

tuje
  Velik križ Reda Nizozemskih levov - julij 1901 - med obiskom na Nizozemskem
  Vitez velikega križa Kraljevega viktorijanskega reda (GCVO) - junij 1905 - ob priložnosti obiska Združenega kraljestva ob poroki njegovega brata princa Gustava Adolfa Švedskega s princeso Margareto Connaughtsko
  Veliki križ z ovratnikom Reda svetega Olava
  Vitez Reda slona

Predniki

Opombe

Zunanje povezave 
 Kraljevska hiša Švedske in kraljevska hiša Norveške
 Imperialna hiša Rusije

Švedski princi
Rodbina Bernadotte
Nosilci reda črnega orla
Nosilci Kraljevega viktorijanskega reda
Nosilci kraljevega norveškega reda svetega Olava